Рудянська сільська рада — Київська область, Сквирський район
 Рудянська сільська рада — Львівська область, Жидачівський район